Burg Albeck ist der Name zweier Burgen, die heute verfallen sind:

 Ruine Albeck bei Sulz am Neckar
 Burgruine Alt-Albeck in der Gemeinde Albeck in Kärnten